Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Fußball-Bundesliga 2009/10.

FC Bayern München

FC Schalke 04

SV Werder Bremen

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

VfB Stuttgart

Hamburger SV

VfL Wolfsburg

1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln

SC Freiburg

Hannover 96

1. FC Nürnberg

VfL Bochum

Hertha BSC 

2009/10
Bundesliga 2009 10
Bundesliga 2009 10
Kaderliste